Пончик — кондитерський виріб.
 Пончик — герой казок М. М. Носова «Пригоди Незнайка і його товаришів» і «Незнайко на Місяці».
 Пончик — мішок для короткочасного зберігання параплана.